Anou peut faire référence à :
 Anouvong, Chao Anou ou Saya-Sethathirath III (1767-1835), roi de Vientiane ;
 Anou, Anu ou An, dieu du ciel dans la mythologie mésopotamienne ;
 Néferkamin Anou roi de la  ;
 Anou Ifflis et Anou Boussouil des gouffres de Kabylie ;
 Salem Anou, homme politique algérien.

Voir aussi